Als Europameisterschaft 1931 oder EM 1931 bezeichnet man folgende Europameisterschaften, die im Jahr 1931 stattfanden:

 Eishockey-Europameisterschaft 1931 im Rahmen der Eishockey-Weltmeisterschaft 1931 in Krynica (Polen)
 Eiskunstlauf-Europameisterschaften 1931 in Wien (Österreich)
 Eisschnelllauf-Mehrkampfeuropameisterschaft 1931 in Stockholm (Schweden)
 Europameisterschaften im Gewichtheben 1931 in Luxemburg (Luxemburg)
 Grand-Prix-Europameisterschaft 1931 
 Motorrad-Europameisterschaft 1931 in Montlhéry  (Frankreich)
 Ringer-Europameisterschaften 1931 in Prag (Tschechoslowakei) und Budapest (Ungarn)
 Ruder-Europameisterschaften 1931 in Paris (Frankreich)
 Schwimmeuropameisterschaften 1931 in Paris (Frankreich) 
 Wasserball-Europameisterschaft 1931 in Paris (Frankreich) 

!
1931